Łopuchówko – osada leśna (gajówka) w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Murowana Goślina
 Łopuchówko – osada leśna (nadleśnictwo) w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Murowana Goślina, w obrębie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, założona w 2